«It Would Be So Nice» () — четвёртый (в UK) сингл британской группы Pink Floyd. На второй стороне сингла — композиция «Julia Dream».

О композиции 
«It Would Be So Nice» была написана Ричардом Райтом и издана 12 апреля 1968, это первая композиция, записанная группой Pink Floyd в новом составе — после замены Сида Барретта Дэвидом Гилмором. Позднее Роджер Уотерс и Ник Мейсон весьма негативно оценили эту песню. Тем не менее «It Would Be So Nice» появилась на сборниках The Best of the Pink Floyd (1970) и Masters of Rock (1974).

Участники записи 
 Ричард Райт — клавишные, фарфиса орган, меллотрон, блокфлейта, вокал;
 Дэвид Гилмор — ритм-гитара, акустическая гитара, вокал;
 Роджер Уотерс — бас-гитара, бэк-вокал;
 Ник Мейсон — ударные.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Discogs: Pink Floyd — It Would Be So Nice / Julia Dream
 Youtube: Pink Floyd — It Would Be So Nice (1)
 Youtube: Pink Floyd — It Would Be So Nice (2)

Песни по алфавиту
Песни Pink Floyd
Песни 1967 года
Песни на английском языке
Песни Ричарда Райта
Композиции психоделического рока